Pedro Damián (1949–) mexikói válogatott labdarúgó
 Pedro Damián (1952–) mexikói producer, rendező és színész